Jméno Myť nese více částí obcí:
 Myť (Mirošov) – část města Mirošov v okrese Rokycany
 Myť (Ždírec) – část obce Ždírec v okrese Plzeň-jih